Jan de Haan (musicus), een Nederlandse musicus
Jan de Haan (architect), een Nederlandse architect
Jan-Jaap de Haan, Nederlands politicus
Jan Willem de Haan, podiumkunstenaar